Il doppio  del Monterrey Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

In finale, Nathalie Dechy e Mara Santangelo hanno battuto Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (infortunio alla Kirilenko)
  Vania King /  Zheng Jie (semifinali)

  Anna-Lena Grönefeld /  Shahar Peer (primo turno) 
  Nathalie Dechy /  Mara Santangelo (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2009